

Geografia
 Salle – comune italiano della provincia di Pescara
 Salle – villaggio e parrocchia civile di Norfolk, Inghilterra
 Salle – villaggio nepalese nel distretto di Khotang

Persone
 David Salle (1952) – pittore, incisore e scenografo statunitense
 George Bon Salle (1935-2015) – cestista statunitense
 Jérôme Salle (1971) – regista e sceneggiatore francese
 Marie Sallé (1707? – 1756) – danzatrice francese
 Jean-Baptiste Salle (1759-1794) – politico e rivoluzionario francese

Pagine correlate
 Lasalle